:
 Alsophila — род бабочек из семейства пядениц;
 Alsophila — род папоротниковых растений из семейства циатейных.